Уинклс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Бобби Брукс Уинклс (1930—2020) — американский спортсмен-бейсболист и тренер.
 Генри Уинклс (1801—1860) — английский художник-иллюстратор, гравер и печатник, который вместе с Карлом Людвигом Фроммелем основал первую студию гравировки на стали в Германии.
 Джеймс Делано Уинклс (1940—2010) — американский серийный убийца.